Cephalaspidiformes, un ordre de poissons éteint ;
Cephalaspidea, un ordre de mollusques.